Reveal steht für:

 Reveal (Album), Studioalbum von R.E.M.
 James Lauritz Reveal (1941–2015), US-amerikanischer Botaniker
 Reveal (Bodycam), eine Marke einer Bodycam